Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Augustynek-Wichura – polski aktor i spiker
 Kazimierz Augustynek – polski historyk, działacz PZPR, narciarz